Ervis Koçi est un nom pouvant désigner:

 (né en 1984), joueur albanais de football
 (né en 1998), joueur albanais de football

Voir aussi

Koçi, Ervis